

Patronyme 
 Charles Le Hon (1792-1868) est un diplomate belge.
 Henri Lehon (1809-1872) est un militaire, écrivain et peintre belge.

Toponyme 
 Place Lehon à Bruxelles.

Autre 
 Lehon est le nom d'une planète de l'univers étendu de Star Wars. Qui a fait son apparition dans Star Wars: Kinght of the Old Republic, et plus récemment dans Star Wars: The Old Republic. Elle est située dans le système du même nom.

Voir aussi
 Léhon, commune française dans la région Bretagne

Homonymie de patronyme